Melan ist:
 ein griechischer Wortstamm (μέλαν: schwarz/dunkel)

Melan ist der Name folgender Orte:
 Mélan, Ortschaft in der französischen Region Provence-Alpes-Côte d’Azur
 Ort im indischen Bundesstaat Gujarat
 Melan (Dibra), Ort und Gemeinde im albanischen Qark Dibra
 Melan (Gjirokastra), Ortschaft im albanischen Qark Gjirokastra

 Einrichtungen 
 Kartause Mélan, ehemaliges Kloster im französischen Departement Haute-Savoie
Melan-Tekke, Derwischkloster in Südalbanien

Melan ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Melán (* 1960), österreichischer Diplomat
 Joseph Melan (1853–1941), österreichischer Brückenbautechniker
 Ernst Melan (1890–1963), österreichischer Baufachmann